Раковац () — населенный пункт в общине Србац, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Раковаце проживало 36 человек.

Население 
Население на 1993 год взято из оценки численности населения, проведенной властями Республики Сербской. Столь резкое его сокращение по сравнению с 1991 годом, скорее всего, связано с началом Боснийской войны. Всё население деревни — сербы.

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской